Anaïs, de son vrai nom Régine Hantelle, est une chanteuse française née le  à Paris. Elle a sorti deux albums avec Didier Barbelivien de 1992 à 1995 qui était alors son compagnon. Avant sa carrière solo, elle forma avec sa sœur jumelle le duo « Alice et Anaïs » et ont sorti en 1988 le single À deux.

Discographie 
 L'Étudiante (1991)
 Vendée 93 (avec Didier Barbelivien)
 Quitter l'autoroute (avec Didier Barbelivien)

Chansons

En duo 
 À deux avec Alice
 Les Mariés de Vendée avec Didier Barbelivien
 Te rejoindre en Vendée avec Didier Barbelivien
 Quitter l’autoroute avec Didier Barbelivien
 Les gens qui chantent avec Didier Barbelivien
 Notre enfance avec Didier Barbelivien
 Les Moulins de mon cœur avec Didier Barbelivien (reprise - chanson de Michel Legrand)
 Un garçon nommé Jésus avec Didier Barbelivien
 La Valse à l’envers avec Didier Barbelivien (à Édith Piaf et Charles Aznavour)
 Les Ailes d'un Whiter Shade of Pale avec Didier Barbelivien
 Toujours par la main avec Didier Barbelivien
 Les Merveilleux Nuages avec Didier Barbelivien

En solo 
 Au cœur de septembre (reprise - chanson de Nana Mouskouri)
 L'Amour avec toi (reprise - chanson de Michel Polnareff)
 J't'en veux
 Rêve de Lunes

Notes et références

Liens externes 

 Discographie sur Bide et musique

Chanteuse française du XXe siècle
Nom de scène
Naissance à Paris
Naissance en mars 1965
Mononyme